Серафим Субботин:
 Субботин, Серафим Иванович (1906—1976) — советский учёный-геофизик, академик.
 Субботин, Серафим Павлович (1921—1996) — военный лётчик, Герой Советского Союза.